Группа F Кубка африканских наций 2019 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2019 и прошёл с 25 июня по 2 июля. Группа состоит из сборных Камеруна, Ганы, Бенина и Гвинеи-Бисау. Матчи группы прошли в Исмаилие и Суэце.

Таблица 

Начало всех матчей дано по Стандартному центральноафриканскому времени (UTC+2)

Камерун − Гвинея-Бисау

Гана − Бенин

Камерун − Гана

Бенин − Гвинея-Бисау

Бенин − Камерун

Гвинея-Бисау − Гана

Примечания

Ссылки 
 

Кубок африканских наций 2019
Кубки африканских наций